Botànica: Tubercle radical, vegeu arrel (botànica)
 Fonologia: Les consonants radicals són un tipus de consonants. Vegeu punt d'articulació.
 Lingüística: Radical (lingüística), element lingüístic comú separat espontàniament per la comparació amb una sèrie de mots emparentats que porta la idea comuna a tots ells.
 Matemàtiques:Radical (matemàtiques), símbol utilitzat per indicar l'arrel enèsima d'una quantitat o expressió (normalment un nombre o un polinomi 
 Política: Radical (política), individus o partits l'extrem dret o esquerrà, o simplement d'una classe extrema
 Química: Radical químic grups d'àtoms que resten inalterats al llarg de transformacions químiques diverses, contraposat a grup funcional 
 Partit Radical, diversos partits